Clifton kan henvise til:

Steder

England 
 Clifton (Bedfordshire) – by i Bedfordshire, England
 Clifton (Cumbria) – by i Cumbria, England
  Clifton Hall (Cumbria) – befæstet herregård i Clifton, Cumbria, England

USA 
 Clifton (Arizona) – by i Arizona, USA
 Clifton (New Jersey) – by i New Jersey, USA
 Clifton (Virginia) – by i Virginia, USA

Personer 
 Clifton Webb – amerikansk skuespiller, danser og sanger

Tegneserie 
 Clifton (tegneserie) – tegneserie med hovedfigur Clifton